Кичкайло — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кичкайло, Александр Трофимович (род. 1933) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Кичкайло, Геннадий Анатольевич (1972—2000) — старший лейтенант Внутренних войск МВД РФ, участник второй чеченской войны, Герой Российской Федерации.